est la formule brute de 3 isomères.

 Alcool
 dioxiran-2,2-diol, numéro CAS 
 Peracide
 acide carbonoperoxoïque, numéro CAS 
 Ozonure
 tétroxolane, numéro CAS